Charinidae – rodzina węży.

Systematyka 
Rodzina jest dzielona na dwie podrodziny:
 Charininae 
 Ungaliophiinae

Bibliografia

Przypisy 

Węże